Сульфіди заліза — загальна назва неорганічних сполук, до складу яких входять залізо (Fe) та сірка (S). Сульфіди заліза мають широке розмаїття стохіометричних формул і утворюють багато різних кристалічних ґраток.

Природні мінерали 
Сульфіди заліза утворюють низку природних мінералів, наведених у порядку зростання стабільності:
 Ферум(II) сульфід, FeS — найменш стійка аморфна форма.
 Труаліт, FeS — крайній випадок піротину.
 Грейгіт (мельниковіт), Fe3S4
 Піротин, Fe1-xS, де 0<x < 0,2 або Fe7S8.
 Макінавіт, Fe1+xS, де 0<x < 0,1.
 Марказит, FeS2 — орторомбічний.
 Пірит, FeS2 — кубічний.

Штучні 
 Ферум(III) сульфід, Fe2S3 — синтезований при −20 °C, нестабільний, у природі не зустрічається.

Див. також 
 Сульфід заліза(III)-калію
 Халькопірит
 Колчедани

З
Сполуки заліза